Die First Division 1966/67 war die 28. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 23. Oktober 1966 und endete am 5. Juni 1967.

Meister wurde Olympiakos Nikosia.

Modus 
Zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger.

Von 1966/67 bis 1972/73 war der Meister Zyperns automatisch aufstiegsberechtigt in die erste griechische Liga. Es war die Zeit, in der der griechisch-türkische Konflikt um die Insel auf dem Höhepunkt war und die Verbundenheit Griechenlands mit der Mittelmeerinsel sollte auf diese Weise dokumentiert werden.

Vereine

Abschlusstabelle 
Sieg = 3 Punkte – Remis = 2 Punkte – Niederlage = 1 Punkt

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabelle auf eu-football.info

1966
Fußballsaison 1966/67